O acrônimo RIC pode referir-se a:

 Aeroporto Internacional de Richmond - código IATA
 RIC TV - rede de televisão afiliada a RecordTV no estado brasileiro do Paraná
 Registro de Identidade Civil - novo documento de identidade federal brasileiro
 Ric Flair - atleta estadunidense de Luta Livre
 Royal Irish Constabulary - Real Polícia irlandesa, responsável pela segurança na Irlanda durante a dominação britânica da ilha.

Desambiguação